Феду́лов — русская фамилия и топоним. производная от русского варианта греческого имени Феодул — Федул: «Федул — что губы надул? Кафтан прожёг. А велика ли дыра? Один ворот остался…» Женская форма фамилии — Федулова.

Фамилия 
 
 Федулов, Анатолий Васильевич (1936—2004) — советский футболист.
 Федулов, Василий Григорьевич (1878—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Псковской губернии.
 Федулов, Игорь Вячеславович (род. 1966) — советский и российский хоккеист.
 Федулов, Николай Петрович (1932—2001) — Герой Социалистического Труда, скотник-пастух.
 Федулов, Павел:
 Федулов, Павел Иванович (1918—2009) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Федулов, Павел Кузьмич (1908—1985) — председатель колхозов в Спасском районе Рязанской области, Герой Социалистического Труда.

Населённые пункты 
 Федулов — хутор в Багаевском районе Ростовской области.